Zweiraumwohnung bezeichnet:

 eine Wohnung mit zwei Räumen/Zimmern, siehe Wohnraum (Zählweise für Räume/Zimmer)

Zweiraumwohnung bezeichnet auch:

 2raumwohnung, deutsche Musikband